Hyacinthus (geslacht) – een geslacht van bolgewassen
 Hyacint (soort) – Hyacinthus orientalis, een tuin- en kamerplant
 Hyakinthos, ook gespeld als Hyacinthus – een Spartaanse prins en halfgod uit de Griekse mythologie
 Hyacinthus van Polen – een Pools heilige (ca.  1185 - Krakau 1257)
 Hyacinthus van Caesarea (of Cappadocië), ook gespeld Hyakinthus – christelijk martelaar (†108)
 Hyacinthus en Protus – broers en martelaren, gedood in ca. 257 na Chr.